Сеньковський Микола Іванович — військовий фотограф, учасник Першої світової війни, батько Юрія Сеньковського.
 Сеньковський Юрій Миколайович — доктор геолого-мінералогічних наук, член-кореспондент НАН України.
 Сеньковський Андрій Юрійович — український літолог, геохімік, кандидат геолого-мінералогічних наук (1984), доцент (1996), завідувач кафедри петрографії геологічного факультету ЛНУ ім. І.Франка.

Українські прізвища